Кадваладер — фамилия:

 Кадваладер, Дуглас (1884—1971) — американский спортсмен-гольфист.

Двойная фамилия
 Кадваладер-Гуилд, Эмма (1843—1911) — американская скульптор.